Anthos ist der Name folgender Personen:
 Künstlername des deutschen Rundfunkjournalisten Leonard Langheinrich

Anthos steht für:
 Anthos Verlag in den Niederlanden

anthos steht für:
 anthos (Zeitschrift), eine Schweizer Fachzeitschrift für Landschaftsarchitektur
 eine alte griechische Bezeichnung für Rosmarin oder dessen Blüten

Siehe auch:
 Antos